Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bernd Karbacher che ha battuto in finale Greg Rusedski 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Karsten Braasch (primo turno)
 Sandon Stolle (quarti di finale)
 Markus Zillner (quarti di finale)
 Jamie Morgan (semifinali)

 Andrew Sznajder (primo turno)
 Felix Barrientos (secondo turno)
 Andrew Castle (secondo turno)
 Chris Wilkinson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1991